Tlaxcala steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Tlaxcala (Bundesstaat)
 Municipio Tlaxcala, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Tlaxcala
 Tlaxcala (Stadt), Stadt im Bundesstaat Tlaxcala
 Tlaxcala (San Luis Potosí), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 Ejido Tlaxcala, Ort im Bundesstaat Baja California

Siehe auch:
 Tlaxcalteken, Nahua-Volk